Bautier ist der Familienname folgender Personen: 
 André Bautier, belgischer Eishockeyspieler
 Robert-Henri Bautier (1922–2010), französischer Historiker